Milne-Edwards, ou Milne Edwards est un nom :
 Alphonse Milne-Edwards (1835-1900), un zoologiste français,
 Henri Milne Edwards (1800-1885), connu sous le nom de Milne-Edwards, un zoologiste français, père du précédent.